Rampazzi steht für:
 Rampazzi, Asteroid 89739, der 2002 im Hauptgürtel entdeckt wurde, siehe Alphabetische Liste der Asteroiden/R

Personen:
 Aldo Rampazzi (* 1947), Schweizer Architekt, Gemeindepräsident und Tessiner FdP-Grossrat
 Carlo Rampazzi (* 1949), Schweizer Innenarchitekt und Designer